Occidenthella athadona () è un mollusco nudibranchio della famiglia Coryphellidae. È l'unica specie nota del genere Occidenthella.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Coryphellidae
Taxa classificati da Rudolph Bergh